Weinzettl je příjmení, které nese více různých osobností:

 Václav Weinzettl (1862–1930) – architekt a středoškolský ředitel
 Valentin Weinzettl (1858–1943) – český přírodovědec, pedagog a gymnaziální ředitel